Der arme Heinrich ist
 Der arme Heinrich, ein mittelalterliches Epos von Hartmann von Aue
 Der arme Heinrich (Oper), eine Oper von Hans Pfitzner
 Der arme Heinrich (Drama), ein Drama von Gerhart Hauptmann
 4-Pfennig-Münze von 1932; Armer Heinrich oder Brüning-Taler genannt